

Brasil 
 Museu de Arte Sacra (São João del-Rei)
 Museu de Arte Sacra (Uberaba)
 Museu de Arte Sacra (Universidade Federal da Bahia)
 Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba
 Museu de Arte Sacra de Mariana
 Museu de Arte Sacra de Niterói
 Museu de Arte Sacra de Pernambuco
 Museu de Arte Sacra de Rio Pardo
 Museu de Arte Sacra de Santos
 Museu de Arte Sacra de São Paulo
 Museu de Arte Sacra do Estado de Alagoas
 Museu de Arte Sacra do Pilar
 Museu Franciscano de Arte Sacra

Portugal 
 Museu de Arte Sacra (Viseu)
 Museu de Arte Sacra de Grândola
 Museu de Arte Sacra de Moura
 Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém
 Museu de Arte Sacra do Funchal
 Museu de Arte Sacra Monsenhor Francisco Pardal
 Museu de Arte Sacra e Etnologia

Outros países 
 Museu de Arte Sacra e Cripta — Macau, China

Desambiguações de museus